Professional Windsurfers Association
 Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap